El término botarga puede aludir, en esta enciclopedia:

a una botarga, un alimento típico de las costas del Mar Mediterráneo basado en huevas de pescado; por extensión (debido a su amorfidad), tal alimento ha dado nombre a lo siguiente:
a una botarga o calzas botargas, una especie de calzón largo y muy ancho;
a una botarga, un armazón que se usa bajo los trajes actorales, para deformarlos;
a una botarga, un personaje ataviado grotescamente que participa en ciertas celebraciones (mojigangas, carnavales y otros) típicas de varias regiones de España y de otros países (México, por ejemplo);
a una botarga, el nombre que reciben ciertas fiestas en España.

Personajes 
a Stefanello Bottarga, un personaje de la Comedia del arte, creado por el actor italiano Abagaro Francesco Baldi.